Ви́ктор Ли́дио Ха́ра Марти́нес (; 28 сентября 1932, Сан-Игнасио, Чили — 15 сентября 1973, Сантьяго) — чилийский поэт, театральный режиссёр, певец, танцор, политический активист и член Коммунистической партии Чили, убитый путчистами во время военного переворота 1973 года, организованного генералом Аугусто Пиночетом. Жестокое убийство на стадионе «Чили», превращённом в концлагерь, через несколько дней после переворота сделало Виктора Хару символом борьбы против режима Пиночета. Ему было 40 лет.

Ранние годы 
Родился в 1932 году в крестьянской семье с индейскими и смешанными корнями. Место рождения точно неизвестно, по одним данным, это город Сан-Игнасио близ Чильяна, в провинции Ньюбле (область Био-Био), по другим, его пригород Квирикин. В раннем детстве перебрался вместе со своими родителями в расположенный неподалёку от столицы посёлок Лонкен. 

С шести лет трудился в поле, так как его малограмотный отец-фермер Мануэль Хара не поощрял интереса своих детей к образованию. Не в силах содержать семью, он постепенно спивался, проявляя насилие к жене и детям, и, наконец, отправившись на заработки, окончательно оставил семью.

Однако мать-метиска Аманда Мартинес, народная певица-самоучка, невзирая на бедность, всячески поощряла обучение своих детей, в том числе игре на музыкальных инструментах. Когда Виктору исполнилось 15 лет, она умерла, и юноше пришлось самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни. Сначала он выучился на бухгалтера, затем, готовясь к духовной карьере, поступил в семинарию, а после прослужил несколько лет в армии, чтобы по возвращении домой заняться музыкой и театром.

Поступив в университет Сантьяго де Чили, он пел в студенческом хоре и играл в молодёжном театре, получив за свои таланты правительственную стипендию. Получил известность как исполнитель ролей в ряде классических постановок, в том числе пьесе Максима Горького «На дне».

Творческая деятельность 
Познакомившись в 1957 году с известной певицей Виолеттой Пара, придававшей современное звучание народным мелодиям и основавшей с этой целью музыкальные общественные центры под названием peñas, сделался её последователем и до 1963 года пел и играл на гитаре в группе «Cuncumén». 

Творчество его испытало глубокое влияние традиционной музыки, в частности, её аранжировок индейским певцом Атауальпой Юпанки и поэтом Пабло Нерудой. Став в 1960-е годы активным участником музыкального движения «Новая песня» (), исполнял народные мелодии в принадлежавшем Анхелю Парре культурном центре Ла Пенья-де-Лос-Парра в Сантьяго. В 1966 году выпустил в звукозаписывающей компании «Demon» свой первый сольный альбом.

Многие из его песен были посвящены Эрнесто Че Геваре, Камило Торресу, Сальвадору Альенде, Панчо Вилье, Хо Ши Мину и другим выдающимся его современникам.

Убийство 
Утром 12 сентября, сразу после переворота, Виктор Хара направился в университет, где он работал на радиостанции. Военные окружили кампус и арестовали тысячи человек, вместе с ними и Хару, и переместили всех на столичный стадион «Чили», превращённый в концлагерь. В течение четырёх дней его избивали, пытали электрическим током, ломали руки. 15 сентября его отвели в раздевалку стадиона и там убили выстрелом в голову, после чего выпустили в тело автоматную очередь. Позже его тело было обнаружено на улице в Сантьяго. В 1990 году в рамках правительственного расследования были официально проведены эксгумация и вскрытие тела, которое показало, что в него было выпущено 44 пули. Кисти рук, вопреки легенде, не были отрублены, но были сильно изуродованы. Голова была проломлена, а кости переломаны в тридцати местах.

Убийцы Виктора Хары, военнослужащие чилийской армии, известны: это лейтенант Педро Барьентос и подполковник Уго Санчес Мармонти. Именно они непосредственно совершили убийство. Им помогали ещё шестеро: Роберто Соупер, Рауль Хофре, Эдвин Димтер Бьянки, Нельсон Ассе, Луис Бетке и Хорхе Смит.

Похороны 
В декабре 2009 года останки Виктора Хары были перезахоронены в столице Чили — Сантьяго.

Суд над убийцами 

В декабре 2008 года всем восьмерым участникам преступления чилийский суд предъявил обвинения. Семеро, проживающие в Чили, были арестованы, а Педро Барьентос заявлен в розыск через Интерпол. По словам свидетелей, именно Педро Барьентос приказал солдатам затащить Хару в один из подвалов, где лично сломал ему все пальцы на руках ударами рукояткой револьвера. После этого Барьентос стал играть с полуживым певцом в «русскую рулетку». Затем лейтенант Барьентос выстрелил Харе в затылок и приказал сделать то же самое вооружённым автоматическими винтовками рядовым.

В 2012 году чилийские тележурналисты нашли Барьентоса в США. В 1989 году он женился на гражданке США, получил гражданство США и поселился во Флориде в городе Делтона. Чилийское правительство подготовило запрос в США на экстрадицию Барьентеса, но так его и не отправило (как объяснили в министерстве иностранных дел, из-за большого объёма текста его перевод всё ещё не закончен). 5 сентября 2013 года, не дожидаясь экстрадиции, семья Хары (вдова и две дочери) подала иск в один из федеральных судов на территории Флориды. В этом случае Барьентосу грозил лишь денежный штраф.

В июне 2016 года суд присяжных во Флориде признал бывшего офицера чилийской армии, гражданина США Педро Барьентоса виновным в убийстве певца Виктора Хары в Сантьяго в 1973 году. Кроме того, семье Хары по решению суда должны выплатить 28 млн долларов в качестве компенсации.

4 июля 2018 года было вынесено судебное решение в отношении девяти отставных чилийских военных в похищении, пытках и убийстве Виктора Хары. Подавляющее большинство подсудимых получило по 18 лет тюрьмы. Ещё одному отставному военному дали 5 лет заключения за сокрытие преступлений. Приговор вынес судья апелляционного суда Сантьяго Мигель Васкес. По решению суда власти Чили должны выплатить около двух миллионов долларов родственникам жертв.

Память 

 В память о Викторе Харе названа малая планета (2644) Виктор Хара, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Н. С. Черных 22 сентября 1973 года.
 В 2003 году , был назван его именем.
 Погибшему чилийскому певцу и музыканту посвятил свою «Балладу о Викторе Хара» (1973) советский актёр, поэт и бард Юрий Визбор. 
 Песня памяти Виктора Хара «Выстрадай, Чили» в исполнении Виктора Вуячича (музыка Игоря Лученка - стихи Бориса Брусникова). Исполнена в рамках фестиваля  «Песня-74». 
 Дин Рид сочинил песню и сыграл главную роль в биографическом фильме о Харе  (El Cantor) / ГДР, 1978 (или 1977 — данные разные).
 По мотивам событий, связанных со смертью Хары, советский музыкант Александр Градский создал рок-оперу «Стадион».
 В песне группы U2 «One Tree Hill» есть строки, посвящённые Виктору: «And in our world a heart of darkness, a fire zone where poets speak their hearts then bleed for it. Jara sang his song, a weapon in the hands of love, you know his blood still cries from the ground.» Также Виктору посвящены песни «Washington Bullets» группы The Clash, «Juan Sin Tierra» группы Ska-P и «The Weapon They Fear» группы Heaven Shall Burn, «Памяти Виктора Хары» (И. Лученок — Ю. Брускин) (исполнители Виктор Вуячич, ВИА «Песняры», «Чили» — памяти Виктора Хара группы Карнавал, «Street Fighting Years» с одноимённого альбома группы Simple Minds. Существует мнение, что известная и популярная в конце 70-х баллада Давида Тухманова на стихи Роберта Рождественского «Памяти гитариста» тоже посвящена Виктору. В период проведения в СССР Игры доброй воли 1986 Валерий Леонтьев исполнял на концертах и в телевизионных программах (в частности «Утренняя почта») песню «Арена», содержащую слова: «И заплакала чья-то гитара в час, когда под рогами быков, как торреро, погиб Виктор Хара за свободу, за мир без оков»
 Именем Виктора Хары названы улицы в городах Сантьяго, Шахтинск, Мехико, Магдебург, Гранада, Авьон и других.

Примечания

Литература 
 Владимирская Т. Л., Владимирский С. Н. «Новая песня» Чили. — М.: Музыка, 1986.
 Косичев Л. Гитара и пончо Виктора Хары. — М.: Художественная литература, 1985.
 Хара Дж. Виктор. Прерванная песня. — М.: Радуга, 1986. — отрывки
 Хара Дж. Виктор. Прерванная песня. — М.: Радуга, 1986. (pdf)

Ссылки 
 Виктор Хара Camilo Torres о Камило Торресе
 Песни Виктора Хара
 Убийца Виктора Хары известен
 Сальвадор Альенде «Последнее обращение к чилийскому народу»
 Олег Ясинский «Виктор Хара. Подарок на день рожденья»
 Виктор Хара появился у дома Розенбаума
 Книга Джоан Хары «Виктор. Прерванная песня»
 «Сердце земли — в твоих раскрытых ладонях…» еще ссылки
 С. Никитин — Ю. Визбор. Баллада о Викторе Хара

Музыканты Чили
Революционеры Чили
Коммунисты Чили
Убитые политики
Выпускники Чилийского университета
Операция «Кондор»
Репрессированные в Чи‎ли
Застреленные в Чили
Похороненные в Чили